Bitter Tears (INXS) - single van INXS
 Bitter Tears (The Shuffles) - single van The Shuffles